trakostyáni Draskovich György (1525–1587) pécsi, zágrábi és győri püspök, bíboros, kalocsai érsek
 trakostyáni Draskovich György báró (1599–1650) pécsi, váci és győri püspök
 trakostyáni Draskovich György (1773–1849) katona
 trakostyáni Draskovich György (1804–1889) katona